Treća hrvatska rukometna liga je predstavljala četvrti rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2010./11., te se sastojala od pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Ljestvice

Istok 

  1. Privlaka 			     26 21 2  3 872:649 +223 44
  2. Orahovica 				26 19 2  5 814:701 +113 40
  3. BOSO Ivankovo 			26 16 5  5 835:771 + 64 37
  4. Mladost Donji Miholjac 		26 18 0  8 773:672 +101 36
  5. Osijek 2 				26 15 0 11 810:774 + 36 29 (-1)
  6. NEXE 2 Našice	 		26 13 0 13 849:844 +  5 26
  7. Valpovka (Valpovo)			26 12 2 12 767:770 -  3 26
  8. Zrinski Bošnjaci 			26 13 0 13 765:692 + 73 26
  9. Otok 				26 10 2 14 763:827 - 64 22
 10. Petrijevci 				26  9 1 16 788:805 - 17 19
 11. Slavija Staro Petrovo Selo 		26  9 1 16 734:913 -179 19
 12. Beli Manastir		 	26  7 2 17 752:864 -112 16
 13. Darda			 	26  5 2 19 716:850 -134 12
 14. Davor 				26  5 1 20 748:854 -106 11

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Izvori 
 hrs.hr, Glasnik 3.HRL Sjever br.30, 2010./11.
 hrs.hr, Glasnik 3.HRL Jug, br.18, 2010./11.
 hrs.hr, Glasnik 3.HRL Istok 2010./11.
 hrs.hr, Glasnik 3.HRL Zapad, br.22, 2010./11.
 hrs.hr, Glasnik 3.HRL Sredite 2010./11., br.27

Poveznice 
 Premijer liga 2010./11.
 1. HRL 2010./11.
 2. HRL 2010./11.
 5. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2010./11.

2010-11
m-3